Die Gibraltar Darts Trophy 2022 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 14. bis zum 16. Oktober 2022 zum insgesamt neunten und letzten Mal von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war das dreizehnte und letzte Event der European Darts Tour 2022, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2022 war. Es wurde nach zwei Jahren Pause zum achten Mal im Victoria Stadium in Gibraltar ausgetragen.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, das sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilte:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 28. Juli 2022
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 2. August 2022
 4 Gewinner eines Host Nation Qualifiers
 1 Gewinner eines Associate Member Qualifiers vom 28. August 2022
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 30. Juli 2022
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 26. Juni 2022

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Luke Humphries
  Michael van Gerwen
  Gerwyn Price
  Michael Smith
  Rob Cross
  Damon Heta
  Nathan Aspinall
  Ryan Searle
  Peter Wright
  Dirk van Duijvenbode
  Joe Cullen
  Danny Noppert
  Jonny Clayton
  Dimitri Van den Bergh
  José de Sousa
  Dave Chisnall

Tour Card Qualifier
  Martin Schindler
  Steve Beaton
  Adam Hunt
  Rowby-John Rodriguez
  Ryan Joyce
  William O’Connor
  Daryl Gurney
  Mario Vandenbogaerde
  John Henderson
  Vincent van der Voort
  Gabriel Clemens
  Jason Lowe
  Jeff Smith
  Keane Barry
  Keegan Brown
  Mensur Suljović
  Stephen Bunting
  Krzysztof Kciuk

  Josh Rock
  Ritchie Edhouse
  Rusty-Jake Rodriguez
  Ryan Meikle
  Chris Dobey
  Jim Williams

Associate Qualifier
  Kenny Neyens
  Wesley Plaisier

Host Nation Qualifier
  Sean Negrette
  Manuel Vilerio
  Dylan Duo Jr.
  Dyson Parody
  Craig Galliano
  Justin Hewitt

Nordic & Baltic Qualifier
  Marko Kantele

East Europe Qualifier
  Karel Sedláček

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung.

Besonderheit 
Im Zweitrundenspiel Danny Noppert gegen Ryan Joyce verrechnete sich der Caller; statt 126 rief er 136 aus und gab daher vor der letzten Aufnahme des Spiels für Joyce einen Rest von 28 statt der tatsächlichen 38 an. Joyce traf darauf die Doppel-14 im ersten Versuch und gewann die Partie.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2022
European Darts Tour 2022